Stati Uniti d'America
 Pipestone – township della Contea di Berrien, Michigan
 Pipestone – città della Contea di Pipestone, Minnesota